Zosis är ett släkte av spindlar. Zosis ingår i familjen krusnätsspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Krusnätsspindlar
Zosis